Mädler oder Maedler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mädler (1864–1925), deutscher Unternehmer, Bauherr der Mädlerpassage in Leipzig
 Bruno Mädler (1855–1917), deutscher Unternehmer
 Johann Heinrich von Mädler (1794–1874), deutscher Astronom
 Karl Mädler (1902–2003), deutscher Paläobotaniker

 Lutz Mädler (* 1971), Verfahrenstechniker
 Minna von Mädler (geborene von Witte, 1807–1891), deutsche Lyrikerin und Übersetzerin
 Peggy Mädler (* 1976), deutsche Dramaturgin, Regisseurin und Schriftstellerin
 Peter Mädler (1943–1963), Opfer an der Berliner Mauer
 Rudi Mädler (1927–2020), deutscher Generalmajor der Nationalen Volksarmee der DDR
 Thomas Mädler (* 1955), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD)
 Tilo Maedler (* 1966), deutscher Offizier, Brigadegeneral der Bundeswehr

Benannt nach Johann Heinrich von Mädler sind:

 Mädler (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Mädler (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 (65859) Mädler, Asteroid der Hilda-Gruppe

Mädler bezeichnet auch:
 Mädlerpassage, Ladenpassage in Leipzig

Siehe auch:
 Medler